Achucha IV ou Archucha IV (A(r)šuša) foi um vitaxa (pitiaxš ou bidhakhsh = vice-rei) de Gogarena da família mirrânida. Era um dos príncipes ibéricos em 608 e era contemporâneo do católico  e .

Vida 

 

 

 

Vitaxas de Gogarena
Casa de Mirranes
Armênios do século VI
Partas do século VI
Armênios do século VII
Partas do século VII